Лига 2 Футбольной лиги 2011/2012 годов () — 8-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Спонсором соревнования является Npower, поэтому оригинальное название лиги — Npower Football League Two.

Футбольная лига состоит из трёх дивизионов. Третьим дивизионом является Футбольная лига 2. По результатам сезона в Футбольную лигу 1 выходят три лучшие команды и победитель плей-офф Футбольной лиги 2. Две команды занявшие самые низшие места покидают лигу и переходят в Национальную конференцию.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Лиги 2 
Клубы, вышедшие в Футбольную лигу 1:

 Честерфилд
 Бери
 Уиком Уондерерс
 Стивенидж

Клубы, выбывшие в Национальную конференцию:

 Стокпорт Каунти
 Линкольн Сити

В Лигу 2 
Клубы, выбывшие из Футбольной лиги 1:

 Дагенем энд Редбридж
 Бристоль Роверс
 Плимут Аргайл
 Суиндон Таун

Клубы, вышедшие из Национальной конференции:

 Кроли Таун
 Уимблдон

Турнирная таблица 

Источник: soccerway.com

Результаты матчей

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт

2011
Футбол в Англии в сезоне 2011/2012
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012